A-League 2019/2020 var den 43:e säsongen av Australiens högstaliga i fotboll, den 15:e säsongen sedan starten av A-League. Ett elfte lag, Western United från Melbourne, gick med i A-League denna säsongen, senaste säsongen A-League bestod av elva lag var 2010/2011. Säsongen startades den 13 oktober 2019 med grundserien som var tänkt att avslutas den 26 april 2020, samt slutspelet som var planerat att starta i början av maj och avslutas med "Grand Final" den 16-17 maj 2020. Detta sköts dock upp på grund av coronavirusutbrottet. Säsongen återupptogs den 16 juli 2020 och planeras att avslutas den 31 augusti 2020.  Både grundserien och slutspelet vanns av Sydney.

Lag, städer och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel
Slutspelet skiljer sig denna säsong jämfört med tidigare säsonger, då slutspelet vanligtvis spelas högre rankat lags hemmastadion i respektive möte, men på grund av coronavirusutbrottet spelas alla matcher i samma stad på samma stadion.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Grand Final

Statistik

Skytteligan

Anmärkningslista

Se även
 FFA-cupen 2019
 FFA-cupen 2020
 W-League 2019/2020

Källor
 A-Leagues officiella hemsida
 Rsssf.com

Referenser

2019 i Australien
2019 i Nya Zeeland
2020 i Australien
2020 i Nya Zeeland
2019/2020
Fotbollssäsongen 2019/2020
Sportevenemang uppskjutna på grund av covid-19-pandemin